Příjmení Corbett nese více různých osobností:

 Jim Corbett (1875–1955) – britský lovec
 John Corbett (* 1961) – americký herec a zpěvák
 Marius Corbett (* 1975) – jihoafrický atlet